Феликс Сумароков-Эльстон:
 Сумароков-Эльстон, Феликс Николаевич (1820—1877) — генерал-лейтенант, генерал-адъютант, начальник Кубанской области, командующий войсками Харьковского военного округа.
 Сумароков-Эльстон, Феликс Феликсович (1856—1928) — генерал-лейтенант, генерал-адъютант, главноначальствующий над Москвой.